

Geografia 
 Durán – città dell'Ecuador
 Duran – comune della Francia nel dipartimento del Gers
 Duran – località del Nuovo Messico, Stati Uniti
 Passo Duran – valico alpino delle Dolomiti, Italia
 Pio Duran – municipalità delle Filippine

Persone

Duran
 Alessandro Duran – pugile italiano
 Carolus-Duran – pittore francese
 Cassius Duran – tuffatore brasiliano
 Delia Duran – modella venezuelana
 Dolores Duran – cantante e compositrice brasiliana
 Jeff Duran – attore statunitense
 Josep Duran – compositore spagnolo
 Juan Carlos Duran – pugile argentino naturalizzato italiano
 Massimiliano Duran – pugile italiano
 Peire Duran de Limoux – trovatore francese
 Roxane Duran – attrice austriaca naturalizzata francese
 Samuel Duran – pugile filippino
 Tita Duran – attrice filippina

Durán
 Agustín Durán – scrittore spagnolo
 Antonio Durán – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 Diego Durán – storico spagnolo
 José Manuel Durán Pérez – pugile spagnolo
 Miguel Durán – nuotatore spagnolo
 Rafael Durán – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Roberto Durán – pugile panamense
 Salvador Durán – pilota automobilistico messicano
 Sixto Durán Ballén – politico ecuadoriano

Altro 
 Duran – marchio di un tipo di vetro
 Duran Duran – gruppo musicale britannico